Modifikacija (kasnolat. modificatio: ustroj; odmjeravanje) može značiti:
 modifikacija je preinaka, promjena oblika.
 modifikacija (biologija), u biologiji, je tjelesna promjena ili varijacija nekog organizma koja je nastala pod utjecajem različitih vanjskih čimbenika (na primjer promjene u boji na krilima leptira pod utjecajem vlage, temperature i slično), ali se ne očituje na njegovu potomstvu jer nije nasljedna. Modifikacija se gubi čim prestane djelovati čimbenik koji je promjenu izazvao.
 alotropska modifikacija ili alotropija je pojava da se ista kemijska tvar javlja u više strukturnih oblika koji se razlikuju po fizičkim i/ili kemijskim svojstvima.

Izvori